KGL est un sigle qui peut désigner :
 King's German Legion, l’ensemble des unités militaires hanovriennes formées dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande entre 1803 et 1816.

KGL est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kigali, le principal aéroport du Rwanda, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports